Акуловский сельсовет

 Акуловский сельсовет — в Первомайском районе Алтайского края
 Акуловский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (1924—1939)
 Акуловский сельсовет — в Одинцовском районе Московской области (упразднён в 1968)
 Акуловский сельсовет — в Пушкинском районе Московской области (упразднён в 1937)
 Акуловский сельсовет — в Сергиевском уезде Московской губернии (до 1922)